

Toponymes

Kandahar, la ville de la province de Kandahâr, en Afghanistan.
 Kandahâr, la province d'Afghanistan.
 Kandahâr, district de la province de Kandahâr.
 Aéroport international de Kandahar, aéroport de Kandahar.

Kandahar, un hameau de la Saskatchewan.

Kandahar, une piste de ski des Houches fréquentée au cours de la coupe du monde de ski alpin à Chamonix-Mont-Blanc.

Sports 
 Arlberg-Kandahar, compétition historique de ski alpin.

Cinéma 
 Kandahar, film iranien de Mohsen Makhmalbaf (2001).
 Kandahar, film russe d'Andreï Kavoune (2010).

Homonymie de toponyme
Homonymie de titre